Серге́й Алексе́евич Попо́в () — российский политический деятель, депутат Государственной думы второго, третьего и четвёртого созывов.

Биография 
Родился 15 мая 1948 года в Ленинграде.

Образование и преподавательская деятельность 
Окончил математико-механический (1971) и юридический (1993) факультеты ЛГУ имени А. А. Жданова.

С 1974 года — ассистент, затем старший преподаватель кафедры высшей математики Ленинградского политехнического института (ныне — Санкт-Петербургский государственный технический университет).

Начало политической деятельности 
 В 1990—1993 — депутат Ленсовета (Санкт-Петербургского совета), заместитель председателя комиссии по воспитанию и народному образованию.
 С 1993 — член Региональной партии центра (РПЦ; действовала в Санкт-Петербурге).
 В 1993—1994 — старший преподаватель кафедры высшей математики Санкт-Петербургского государственного технического университета.
 В 1994—1995 — помощник депутата Совета Федерации первого созыва Юрия Болдырева.

Адвокат 
С 1994 года — адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». С 1996 года — член исполкома Гильдии российских адвокатов. В 1999 году был избран вице-президентом Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».

В 1994 году выиграл два получивших значительное освещение в СМИ судебных процесса — по иску вице-мэра Санкт-Петербурга Вячеслава Щербакова к мэру города Анатолию Собчаку о незаконном увольнении и по иску ряда общественных организаций к мэру о незаконной отмене решения городской избирательной комиссии по выборам в Законодательное собрание города весной 1994 года.

Также участвовал в судебных процессах «Трудовой коллектив института „Союзпроектверфь“ против Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга», «„Яблоко“ против Центризбиркома» (о признании недействительным решения об отказе в регистрации избирательного объединения).

В 1996 году выиграл процесс по иску к Центральному банку России о выделении Санкт-Петербургу средств территориального дорожного фонда.

18 октября 1999 выиграл в суде Центрального района Санкт-Петербурга процесс против Министерства финансов России. Требовал признать незаконными действия Минфина по исполнению федерального бюджета 1998 года. Ему удалось доказать, что из-за недофинансирования ряда федеральных программ по Санкт-Петербургу оказались нарушенными его права, так как министерство не выделило утвержденные в бюджете средства на восстановление линии метро, разорванной в результате размыва, на строительство защитных сооружений от наводнений в Финском заливе, на строительство фонда хранилища Эрмитажа и нового здания Российской Национальной библиотеки.

Депутат Государственной думы 
В 1995 году был избран депутатом Государственной думы второго созыва по Юго-Западному округу Санкт-Петербурга, был выдвинут объединением «Яблоко». Член фракции «Яблоко». Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Входил в состав специальной комиссии Государственной думы по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против президента России Бориса Ельцина. Выступил с особым мнением, считая, что по двум пунктам обвинения (в связи с совершением действий, приведших к ослаблению обороноспособности и безопасности России; в связи с совершением действий, приведших к геноциду российского народа) привлечение президента к уголовной ответственности противоречит Уголовному кодексу России. А по одному пункту (в связи в событиями сентября — октября 1993 в Москве) недостаточно исследован вопрос о том, препятствует ли выдвижению обвинения принятое Государственной думой постановление от 23 февраля 1994 «Об объявлении политической и экономической амнистии».

В 1999 году вновь избран депутатом Государственной думы по этому же округу, был выдвинут объединением «Яблоко». Член фракции «Яблоко». Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству.

В 2003 году вновь избран депутатом Государственной думы четвёртого созыва по этому же округу, был выдвинут объединением «Яблоко». Не входит в зарегистрированные депутатские объединения. Член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

с 1997 года — член политсовета Региональной партии центра — «Яблоко». С момента основания объединения «Яблоко» был председателем его ревизионной комиссии. Заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко».

Участие в деятельности «Справедливой России» 
В 2007 году был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» (номер 1 в списке по Липецкой области).

В 2016 году баллотировался в депутаты Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия»: вошёл в федеральный список партии (№ 7 в региональной группе № 50, город Санкт-Петербург), а также был кандидатом по 216 Центральному одномандатному избирательному округу, город Санкт-Петербург (занял 5-е место с 10,11 % голосов).

Примечания

Ссылки 
 Попов Сергей Алексеевич  // Сайт yabloko.ru

 Биография
 Биография
 Профиль IV созыва, III созыва, II созыва на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Адвокаты России
Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Адвокаты по алфавиту
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены партии «Яблоко»
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета